Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1938 werd op 5 en 6 februari in het Eisstadion te Davos gehouden.

Titelverdediger was Michael Staksrud, die in het Frogner Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Ivar Ballangrud won zijn vierde titel.

Eindklassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1938
Langebaanschaatsen in 1938
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen